Brand New Day může být:

 Brand New Day (album, Blood, Sweat & Tears) – album skupiny Blood, Sweat & Tears z roku 1977
 Brand New Day (album, The Watchmen) – album skupiny The Watchmen z roku 1996
 Brand New Day (album, Sting) – album hudebníka Stinga z roku 1999
 Brand New Day (album, Ricki-Lee Coulter) – album zpěvačky Ricki-Lee Coulter z roku 2007
 Brand New Day (album, Swollen Members) – album skupiny Swollen Members z roku 2014